Cinq navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Providence en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un sloop en service de 1775 à 1779 ;
 l', un gundalow (sorte de gabare) coulé en 1776 ;
 l', une frégate en service de 1776 à 1780 ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Viêt Nam ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1985.

Providence